

Bułgaria 
 Sławjanowo – wieś w obwodzie Chaskowo
 Sławjanowo – miasto w obwodzie Plewen
 Sławjanowo – wieś w obwodzie Tyrgowiszte